Tiger Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Tiger Island (Antarktika)

in den Vereinigten Staaten:
 Tiger Island (Lake County, Florida)
 Tiger Island (Levy County, Florida)
 Tiger Island (Nassau County, Florida)
 Tiger Island (Georgia)
 Tiger Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Tiger Island (St. Martin Parish, Louisiana)
 Tiger Island (St. Mary Parish, Louisiana)
 Tiger Island (Texas)